Segenskirche ist der Name mehrerer Kirchengebäude:

Segenskirche (Aschheim)
Segenskirche (Berlin-Prenzlauer Berg)
Segenskirche (Berlin-Reinickendorf)
Segenskirche (Frankfurt-Griesheim)
Segenskirche (Limmer).